Торран (Алкасер-ду-Сал) — район в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Торран (Марку-де-Канавезеш) — район в Португалии, входит в округ Порту.